Водосбор чернеющий ()  вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Гемикриптофит. Многолетнее травянистое растение высотой 20 — 40 см. Стебли многочисленные. Каудекс ветвистый. Листья длинночерешковые, с дважды-тройчатыми пластинками.

Соцветия верхушечные, кистевидные, малоцветковые. Околоцветник фиолетового цвета. Цветёт в июне — июле, плодоносит в июле — августе. Плод  листовка. Размножение исключительно семяное.

Экология и распространение 
Мезофит. Встречается на высоте 900—1800 метров над уровнем моря в верхней части альпийского и субальпийского пояса на осыпях, слабо задернованных склонах, скальных обнажениях.

Среднеевропейский вид. Встречается в высокогорьях Альп, Балканских гор, Южных и Восточных Карпат.

Охранный статус 
Занесена в Международную Красную книгу. Охраняется на Украине, в Болгарии и Румынии.

Примечания

Ссылки 
 

Лютиковые
Флора Европы